La ligne 466A, d'après son numéro de tableau horaire, est une ancienne ligne du tramway vicinal de Liège de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Liège à Fouron-le-Comte entre  et .

Histoire 
 Mise en service entre Liège Passerelle et Barchon; traction vapeur; capital 73.

 Prolongement de Barchon vers Blegny.

 Prolongement de Blegny vers Dalhem.

 Prolongement de Dalhem vers Fouron-le-Comte.

 Électrification de la section Liège Église Saint-Pholien - Jupille Usines Lochet et création du service urbain 41 Liège - Jupille.

vers  Traction par autorail.

date inconnue (avant ) Remplacement du PN de Bressoux Trou Louette par une paserelle au dessus des voies du chemin de fer.

 Électrification de la section Jupille Usine Lochet - Bellaire, service repris par une nouvelle ligne 466B.

 Électrification de la section Bellaire - Saive, le reste de la ligne reste en traction autonome.

 Section Dalhem - Fouron démontée par l'occupant allemand.

 Électrification de la section Saive - Barchon, le reste de la ligne reste en traction autonome.

 Électrification de la section Barchon - Blegny Station et prolongement du service électrique jusqu'à la Liège Place Saint-Lambert à Liège via les voies du service urbain 60 Liège - Jupille, le reste de la ligne reste en traction autonome.

 Suppression du service voyageurs sur la section Blegny - Dalhem (le service fret demeure).

Infrastructure

Dépôts et stations

Ouvrages d’art notables

Exploitation

Horaires 
Tableaux horaires :
  : 466, numéro partagé à partir de  avec la ligne 466B Liège - Blegny.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Liège
 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Liège

Ligne du tramway vicinal de Liège
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège